Název Roveňský potok má více vodních toků:

 Roveňský potok (přítok Morávky) – levostranný přítok Morávky v okrese Frýdek-Místek
 Roveňský potok (přítok Třebůvky) – pravostranný přítok Třebůvky v okrese Svitavy
 Roveňský potok (přítok Žehrovky) – levostranný přítok Žehrovky v okrese Jičín